SEHA League 2013-14 var den tredje sæson af SEHA League.

Ligaen havde deltagelse af ti hold fra Bosnien og Hercegovina, Hviderusland, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien og Slovakiet. De 10 hold spillede først en dobbeltturnering, hvor alle spillede mod hinanden både ude og hjemme. De fire bedst placerede hold gik videre til slutspillet, der blev afviklet i final 4-format.

Mesterskabet blev vundet af RK Vardar fra Makedonien, som vandt ligaen for anden gang. Første gang var i 2011-12. I finalen vandt makedonerne med 29-27 over Brestskij GK Mesjkov fra Hviderusland. Bronzemedaljerne gik til RK Zagreb Croatia Osiguranje fra Kroatien, som i kampen om tredjepladsen besejrede Tatran Prešov fra Slovakiet.

Resultater

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet med de fire bedste hold blev spillet i Novi Sad, Serbien.

Kilder / eksterne henvisninger 
SEHA League 
SEHA Bulletin No. 18 
SEHA Bulletin No. 19

Noter 

Sæsoner i SEHA League
Håndbold i 2013
Håndbold i 2014